L46 ou L-46 peut faire référence à :
 HMS Cleveland (L46), un destroyer de la Royal Navy ;
 L-46 (Hypancistrus zebra), une espèce de poissons.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres